William Fyfe (1927-2013), géologue canadien ;
 William Fyfe (1955-), tueur en série canadien.